Cécile Gambini (1973-), auteure et illustratrice de littérature jeunesse française ;
 Germano Gambini (1931-2010), un joueur et dirigeant de basket-ball italien ;
 Hugo Gambini (1934-2019), un journaliste et historien argentin ;
 Nella Gambini (1953-2016), une chanteuse, actrice et cascadeuse italienne ;
 Pier Antonio Quarantotti Gambini (1910-1965), un écrivain, journaliste et bibliothécaire italien ;
 Rodolfo Gambini (1946-), un physicien, écrivain et professeur uruguayen.